Kib, KiB ou KIB peut désigner:
 Kib ou kibibit, représente 1024 bits ;
 KiB ou kibioctet, représente 1024 octets (soit 8192 bits) ;
 KIB, correspond à l'immatriculation de l'arrondissement du Mont-Tonnerre en Allemagne ;
 , une institution de recherche dans le domaine de la botanique située à Kunming, en Chine.